Artista del Poble de l'URSS (arts escèniques), condecoració soviètica concedida, a partir de 1936, als artistes escènics més rellevants en el terreny teatral, cinematogràfic o musical
 Artista del Poble de l'URSS (arts plàstiques), condecoració soviètica concedida, a partir de 1944, als artistes plàstics més rellevants, especialment pintors i escultors
 Artista del Poble de Rússia, títol superior d'honor de la Federació de Rússia, s'atorga per èxits destacats en el camp del teatre, música, circ, vodevil i el cinema